Домашевич — белорусская фамилия:

 Домашевич, Владимир Максимович (1928—2014) — советский и белорусский писатель, прозаик.
 Домашевич, Сергей Владимирович (1965) — советский и белорусский футболист.